В список чешуекрылых Острова Пасхи отнесены виды дневных и ночных бабочек, которые были зарегистрированы на Острове Пасхи.

Согласно оценкам, на территории Острова Пасхи обитает 15 видов бабочек из 10 семейств.

Нимфалиды (Nymphalidae) 

 Hypolimnas bolina otaheitae (C. Felder, 1862)
 Vanessa carye (Hübner, 1812)

Cosmopterigidae 
 Asymphorodes trichogramma (J.F.G. Clarke, 1986)

Gelechiidae 

 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) — моль зерновая

Пяденицы (Geometridae) 
 Gymnoscelis concinna (Swinhoe, 1902)

Совки (Noctuidae) 
 Achaea janata (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) — Совка-ипсилон
 Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)
 Ctenoplusia albostriata (Bremer & Grey, 1853)

Plutellidae 

 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — капустная моль

Pterophoridae 
 Stenoptilia sp.

Pyralidae 
 Ephestia cautella (Walker, 1863)
 Hymenia recurvalis (Fabricius, 1775)

Tineidae 
 Opogona aurisquamosa (Butler, 1881)

Листовёртки (Tortricidae) 
 Crocidosema plebejana (Zeller, 1847)

Ссылки 
 W. John Tennent: «A checklist of the butterflies of Melanesia, Micronesia, Polynesia and some adjacent areas». Zootaxa 1178: 1-209 (21 April 2006)
 J.D. Holloway «The Lepidoptera of Easter, Pitcairn and Henderson Islands» Journal of Natural History June 1990 24(3):719-729 

Остров Пасхи
Списки чешуекрылых по регионам